Хаджин (город)
 Хаджин (нахия)